Astoria (Amsterdam), een monumentaal Jugendstilgebouw in Amsterdam
Astoria (bioscoop), een voormalige bioscoop in Amsterdam-Noord
Astoria (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Astoria (Neurenberg), een Duits historisch motorfietsmerk
Astoria (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
Astoria (New York), een wijk in de stad New York
Astoria (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten
Astoria (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Astoria (winkelcentrum), een winkelcentrum in Istanboel

Zie ook 
Hotel Astoria (doorverwijspagina)